Даниловка — бывшая деревня в Рославльском районе Смоленской области России.  
 
Располагалась в южной части области в 26 км к северо-востоку от Рославля, в 6 км севернее автодороги  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»), на берегу реки Глуботынка. В 25 км юго-западнее деревни находилась железнодорожная станция Остёр на линии Смоленск — Рославль..

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

С 28 декабря 2004 года входила в состав Костырёвского сельского поселения.

Деревня Даниловка упразднена законом Смоленской области 26 ноября 2009 года.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Рославльского района
Населённые пункты, упразднённые в 2009 году